Fuenteliante kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuenteliante (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Fuenteliante (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar